Земельна ділянка — це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами 
 Присадибна земельна ділянка
 Рудникова ділянка
 Ділянка N 7
 Ділянка зв'язування
 Верхня Ділянка
 Прогнозна ділянка
 Надустянська ділянка
 Устянська ділянка
 Циганська ділянка
 Олексинська ділянка
 Оришківська ділянка
 Хмелівська ділянка
 Деренівська ділянка
 Рогівська ділянка
 Малокусковецька ділянка
 Степова ділянка Торки
 Степова ділянка «Могила»
 Кривченська степова ділянка